Gibraltar Music Festival, festival de música pop celebrat anualment a Gibraltar
 German Marshall Fund, laboratori d'idees per a la promoció de la col·laboració entre l'Amèrica del Nord i Europa
 Federació de Muntanya de Guipúscoa (del seu nom en basc Gipuzkoako Mendizale Federazioa), entitat organitzadora del muntanyisme a Guipúscoa, al País Basc
 Societat per a la Recerca Matemàtica (del seu nom en alemany Gesellschaft für Mathematische Forschung), associació de matemàtics que té al seu càrrec l'Institut de Recerca Matemàtica d'Oberwolfach, a Alemanya
 Gestíón de Maquinaria Ferroviaria, empresa fabricant de material ferroviari integrada a COMSA Corporación
 Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, companyia d'assegurances de França
 Gran Mestre Femení, màxim títol atorgat a les dones en l'esport dels escacs, vegeu Títols_d'escacs#Gran_Mestre_Femení
 Aliment transgènic (del seu nom en anglès Genetically Modified Food), aliment obtingut mitjançant tècniques de biotecnologia i enginyeria genètica
 Graphical Modeling Framework, entorn de treball d'edició de gràfics de la plataforma Eclipse (entorn integrat de desenvolupament)
 Funció de model geofísic (del seu nom en anglès Geophysical Model Function), funció que permet relacionar el que mesura un difusòmetre i la velocitat del vent